Yezobotys är ett släkte av fjärilar. Yezobotys ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Yezobotys

en:Yezobotys